Mužská dvouhra Los Cabos Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl americký tenista Sam Querrey, kterého ve druhém kole vyřadil Bělorus Jegor Gerasimov.

Vítězem se stal druhý nasazený Fabio Fognini, jenž ve finále zdolal 29letou argentinskou turnajovou jedničku Juana Martína del Potra po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si tak 31letý Ital připsal po triumfech na Brasil Open 2018 a Swedish Open 2018 třetí turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour a první mimo antukový povrch. Premiérově také vybojoval tři trofeje v jediném kalendářním roce. Po turnaji se posunul na 14. příčku světové klasifikace, jedno místo za kariérní maximum.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2018